Die N 10 ist eine französische Nationalstraße, die 1824 aus der Route impériale 11 hervorging. Sie verlief von Paris zur spanischen Grenze bei Irún, wo sie ab 1940 in die Carretera Nacional N-I nach Madrid überging. Ihre Länge betrug 828 Kilometer. 1949 wurde sie zwischen Rambouillet und Chartres über Ablis geführt. Dafür übernahm sie einen Teilabschnitt der N188 und der N191. Über die freigewordene Trasse wurde die N306 verlängert. Weiterhin übernahm sie zwischen Bordeaux und Saint-Geours-de-Maremne die Trasse der N132. Im Gegenzug wurde ihre alte Führung auf die N 113, N 132 und N 124 (von Nord nach Süd) aufgeteilt. Ihre Länge betrug nun 772,5 Kilometer. Zwischen Saint-Geours-de-Maremne und südlich von Belin-Béliet wurde die N 10 zur Schnellstraße ausgebaut. Diese wurde 2013 zur Autobahn A 63 aufgestuft. 2006 erfolgte die Abstufung von Teilabschnitten, sodass sie heute aus vier Teilen besteht.

N 10b 

Die N 10B war ein Seitenast der N 10, der von 1933 bis 1973 von dieser in Bidart abzweigte und nach Norden ins Stadtzentrum von Biarritz führte, wo sie auf die N 10A stieß. Heute trägt die Straße die Nummer D 911.

Streckenführung

N 10c 

Die N 10C war ein Seitenast der N10, der von 1933 bis 1973 in Saint-Jean-de-Luz abzweigte und an der Atlantikküste über Socoa, Hendaye-Plage und Hendaye zur spanischen Grenze bei Irún führte. Sie trägt heute die Nummer D912.

N 10d 
Die N 10D war ein Seitenast der N10, der ab 1962 von dieser in Béhobie abzweigte und zur spanischen Grenze führte. 1978 wurde sie zur N111 und 2006 abgestuft. Eine weitere N10D entstand 1972 als Südumgehung von Chartres. Diese wurde 1978 zur N123 und ist heute teilweise abgestuft.

N 10e 
Die N 10E war ein Seitenast der N 10, der ab 1973 Ciboure westlich umlief und dabei die A 63 mit der N 10C verband. 1975 wurde er schon abgestuft und trägt heute die Nummer D 913.

Weblinks 

 Route nationale française auf WikiSara, eine Auflistung aller Nationalstraßen

010
Straße in der Île-de-France
Straße in Centre-Val de Loire
Straße in Nouvelle-Aquitaine
Route nationale 0010
Route nationale 0010